Imanu'el nebo Immanu'el, také Imanuel nebo Immanuel může znamenat:

 Imanu'el (jméno)
 Imanu'el (město)